Крейц (; ; ):

Представители шведского, остзейского и др. родов:
 граф Крейц, Генрих Киприанович (1817—1891) — русский генерал, сенатор
 Крейц, Генрих (1854—1907) — немецкий астроном
 Крейц, Карл Густав (1660—1728) — генерал от кавалерии, участник Великой Северной войны
 граф Крейц, Киприан Антонович (1777—1850) — русский генерал
 Крейц, Лоренц (старший) (1615—1676) — шведский адмирал-генерал.
 граф Крейц, Пётр Киприанович (1816—1894) — генерал от кавалерии, участник Крымской войны
 Крейц, Феликс (1844—1910) — польский учёный-геолог, педагог, доктор философии по специальности минералогия, ректор Ягеллонского университета.
 Крейц, Фридрих Карл (1724—1770) — немецкий философ и поэт.

 также
 (3635) Крейц — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.